El Torneig de Pattaya 2012, també conegut com a PTT Pattaya Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 12 de febrer de 2012 al Dusit Thani Hotel de Pattaya, Tailàndia.

La tennista eslovaca Daniela Hantuchová va defensar amb èxit el títol aconseguit l'any anterior.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2012
WTA Tour 2012